Лаура Кьятти (; род. 15 июля 1982, Кастильоне-дель-Лаго) — итальянская актриса кино и телевидения, модель и певица.

Биография 
Лаура Кьятти родилась 15 июля 1982 года в Кастильоне-дель-Лаго. С детства стремилась стать певицей. В 1996 году одержала победу на конкурсе красоты «Мисс Тинейджер», после чего записала два музыкальных альбома — «Straight To Your Heart» (1998) и «Stairway To Heaven» (1999).

В 2000 году она дебютировала на телевидении, снявшись в «мыльной опере» «Место под солнцем» (Un posto al sole). В 2004 году Лаура пришла в мир «большого» кино — её первой главной ролью стала Джулия в драме Джакомо Кампиотти «Больше никогда как прежде» (Mai + come prima).

Всеевропейскую славу ей принесла главная роль в драме Паоло Соррентино «Друг семьи», представленной в конкурсной программе Каннского кинофестиваля 2006 года. Наиболее успешные роли сыграла в картинах «Я хочу тебя» (2007) с Риккардо Скаммарчио, «Кто рано встает, того удача ждет» (2008), «Яго» (2009), «Баария» (2009), «Роковая Лара» (2009), «Где-то» (2010), «Любовь: Инструкция по применению» (2011) и другие.

Личная жизнь 
В 2006 году Лаура Кьятти встречалась с актёром и режиссёром Сильвио Муччино, потом на протяжении нескольких лет пребывала в отношениях с актёром и моделью Франческо Арка, которые завершились в 2009 году. В 2010—2013 годах в отношениях с капитаном баскетбольной команды «Фортитудо» Давидом Ламма.

5 июля 2014 года вышла замуж за актёра Марко Боччи, у пары двое сыновей — Энеа (род. 22 января 2015 г.) и Пабло (род. 8 июля 2016 г.). Проживает с мужем и детьми в городе Перуджа.

Избранная фильмография 

 Несуществующая Лаура/Laura non c'è (1998) — Стефания
 Сумасшедшие в любви/Pazzo d’amore (1999) — Франческа
 Снежные каникулы/Vacanze sulla neve (1999) — Франческа
 Виа дель Корсо/Via del Corso (2000) — Моника
 Больше никогда как прежде/Mai + come prima (2005) — Джулия
 Второй шаг/Passo a due (2005) — Франческа
 Друг семьи/L’amico di famiglia (2006) — Розальба де Лука
 У нас дома/A casa nostra (2006) — Элоди
 Я хочу тебя/Ho voglia di te (2007) — Джиневра
 Кто рано встаёт, того удача ждёт/Il mattino ha l’oro in bocca (2008) — Кристиана
 Яго/Iago (2009) — Дездемона
 Неверность Клары/Il caso dell’infedele Klara (2009) — Клара
 Друзья из бара Маргариты/Gli amici del bar Margherita (2009) — Марчелла
 Баария/Baarìa (2009) — студентка
 Роковая Лара/Io, loro e Lara (2009) — Лара
 Рапунцель: Запутанная история/Tangled (2010) — Рапунцель (голос в итальянской версии)
 Где-то/Somewhere (2010) — Сильвия
 Любовь: Инструкция по применению/Manuale d’amore 3 (2011) — Миколь
 Роман о бойне/Romanzo di una strage (2012) — Джемма Калабреси
 Худшее Рождество в моей жизни/Il peggior Natale della mia vita (2012) — Бенедетта
 Гладиаторы Рима 3D/Gladiatori di Roma (2013) — Люцилла (голос)
 Чужое лицо/Il volto di un’altra (2013) — Бэлла
 Хлеб и бурлеск/Pane e burlesque (2014) — Матильде
 Поцелуй/Lo che amo solo te (2015) — Кьяра
 Рождественский ужин/La cena Natale (2016) — Кьяра
 Приключение/Un’avvantura (2019) — Франческа
 Право на «лево»/Gli infedeli (2020) — Сильвия
 Девичник/Addio al nubilato (2021) — Линда

Награды и номинации 
2005 — Premio Etruria Cinema (rivelazione dell'anno).
2007 — Серебряная лента. Номинация на лучшую актрису за роль в фильме «Друг семьи».
2008 — Золотая хлопушка (Ciak d'oro). Номинация на лучшую актрису за роль в фильме «У нас дома» (A casa nostra).
2009 — Серебряная лента. Premio Guiglielmo Biraghi за роль в фильме «Неверность Клары» (Il caso dell'infedele Klara).
 2010 — Золотая хлопушка (Ciak d'oro). Номинация на лучшую актрису в кинокомедии за роль в фильме «Роковая  Лара».
 2011 — Golden Graals. Номинация на лучшую актрису за роль в фильме «Роковая Лара».
 2013 — Золотой глобус (Италия) (Globo d'oro). Номинация на лучшую актрису за роль в фильме «Чужое лицо» (In volto di un'altra).
2013 — Серебряная лента. Номинация на лучшую актрису за роль в фильме «Чужое лицо» (In volto di un'altra).

Примечания

Ссылки 

Актрисы Италии